Приокский район

 Приокский район — район города Нижнего Новгорода
 Приокский район — район города Калуги, упразднённый в 1957 году